Lyot ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, im Südwesten des Mare Australe, südöstlich des Kraters Oken und nordwestlich des kleineren Kraters Jeans.
Der Kraterrand ist stark erodiert, das Innere weitgehend mit Lava aufgefüllt und daher eben bis auf die Nebenkrater B, D und E.

Der Krater wurde 1964 von der IAU nach dem französischen Astronomen Bernard Ferdinand Lyot offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Lyot auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)